Ниже приводится список известных галактик в пределах 3,6 мегапарсека (11,7 млн световых лет) от Земли в порядке удалённости от Земли (см. примечание ниже).

3,6 Мпк — это расстояние до центра ближайших двух больших групп галактик: Группы М81 и Группы М83. Эта огромная сферическая область пространства с центром на Земле в основном пуста, но охватывает все 50 галактик Местной группы и ближайших членов нескольких соседних групп галактик, а также несколько отдельных галактик, которые скорее всего не входят в какую-либо определённую группу.

Примечание:
 Список неполон. В настоящее время всё ещё открываются карликовые галактики, расположенные недалеко от Млечного Пути. Кроме того, даже крупные галактики, расположенные за центральной плоскостью Млечного Пути, обнаружить крайне сложно.
 В списке приведены данные по недавно опубликованным расстояниям, однако их не следует рассматривать в качестве окончательных значений. Измерение межгалактических расстояний зачастую сопровождается ошибками. Приведённые цифры являются композицией множественных измерений, некоторые из которых, возможно, имели свои собственные ошибки.
 Расстояния, приведённые в таблице, начинают отсчёт от Земли. Поэтому галактики-спутники Млечного Пути, расположенные со стороны Земли, фактически находятся ближе, чем те, что расположены на дальней стороне Млечного Пути и находящиеся ближе к ядру галактики.
 Галактика — это огромный объект. Расстояние от ближайшего края (зачастую довольно плохо определяемого места) до ядра галактики составляет тысячи световых лет. Поэтому оценка расстояния осуществляется до некоторой точки в пределах галактики.

Для получения представления о приведённых в таблице расстояниях ниже приведена сравнительная информация:
 Луна находится на расстоянии в одну световую секунду (примерно 0,000000032 или 3,2×10−8 световых лет) от Земли;
 Солнце находится на расстоянии около 8 световых минут (примерно 0,000015 или 1,5×10−5 световых лет) от Земли.

Список

См. также 
 Галактика
 Местная группа
 Список галактик
 Список спиральных галактик
 
 Список ближайших звёзд

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

б